Wierdsma, familienaam in Nederland's Patriciaat
 Amarins Wierdsma (1991), Nederlands violiste
 André Wierdsma (1949), Nederlands hoogleraar Management en Organisatie
 Jo Wierdsma, oprichter van Wibra
 Petrus Wierdsma (1729-1811), notaris/rechtsgeleerde en bezitter van Codex Roorda

En verder
 Jan Volkert Rijpperda Wierdsma (1904-1981), professor en rector aan de Leidse universiteit en lid Raad van State
 P.J.O. van Talma Wierdsma, burgemeester van Ouder-Amstel van 1841 tot 1852

Zie ook 
 Wiersma (doorverwijspagina)